Stangl steht für:
 Stangl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Stangl ist der Name folgender

Orte:
 Stangl (Gemeinde Ulrichsberg), Ortschaft von Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Stangl (Sankt Wolfgang), Ortsteil von Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Stangl (Gemeinde Going), Ortsteil von Going am Wilden Kaiser, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Stangl (Gemeinde Sankt Gallen), Ortsteil von Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark

geografischer Objekte:
 Stangl (Hochschwabgruppe), 1592 m, Berg bei Palfau, Steiermark

Siehe auch:
 Stangel